Tier 1 (nivel 1) puede hacer referencia a:
 Red tier 1
 Capital Tier 1